Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2000 je potekalo od 14. do 24. aprila v Klotnu in Weinfeldnu, Švica. Prvenstvo je osvojila Finska, ki je v finalu odpravila Rusijo 3-1. Švedska je v boju za tretje mesto premagala Švico 7-1. 

Tekme so igrali v dvorani Eishalle Schluefweg v Klotnu ter v dvorani Sportanlage Güttingersreuti v Weinfeldnu.

Skupinski del

Skupina A

Skupina B

Skupina za obstanek

Pomni: Naslednji dve tekmi iz skupinskega dela se štejeta tudi v skupini za obstanek:
18. april 2000:  4–4 
18. april 2000:  1–9

Končnica

Drevo končnice

Četrtfinale

Polfinale

Tekma za peto mesto

Tekma za bronasto medaljo

Finale

Končna lestvica in statistika

Končna lestvica

 je izpadla v Divizijo I za Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2001.

Vodilni strelci

Vodilni vratarji
(Tisti, ki so odigrali najmanj 60 minut.)

Zunanje povezave
Uradni rezultati in statistika iz IIHF

2000 v hokeju na ledu
Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let
Športne prireditve v Švici